Volúmen 3 es el tercer disco solista del músico argentino Larry Zavala, publicado en el año 2007. Este trabajo cuenta con un cover de Pappo's Blues (Sandwiches de miga) y otro de Días de Blues (No podrán conmigo). También hay cuatro canciones re grabadas de su primer disco solista.

Lista de canciones

 Como trago amargo (03:43)
 Al borde (04:33)
 Mejor que ayer (03:25)
 Nubes de acero (03:36)
 Sobre el filo (02:45)
 No podrán conmigo (03:26)
 Nada que perder (03:12)
 En el encuentro (02:36)
 Sandwiches de miga (04:05)
 Aguardiente (03:32)
 Galope furioso (02:15)

Miembros 

Larry Zavala – bajo y voz
 Martín Paz - guitarra
 Matías Díaz - guitarra
 Lester Ramírez - batería

Músicos invitados 

 Carlos Gardellini - guitarra líder en "No podrán conmigo"
 Claudio Marciello - solo de guitarra en "Galope furioso"
 Gustavo Montenegro - solo de guitarra en "En el encuentro"

Referencias

Álbumes de 2007
Álbumes en español
Álbumes de heavy metal